Kościół św. Kazimierza Królewicza w Katowicach
 Kościół św. Kazimierza Królewicza w Krakowie (ujednoznacznienie)
 Kościół św. Kazimierza Królewicza w Policach
 Kościół św. Kazimierza Królewicza we Wrześni

Zobacz też 
 Bazylika św. Kazimierza w Radomiu
 Kościół św. Kazimierza